Владимир Лаврентьевич Лапыгин (4 февраля 1925 — 15 марта 2002) — создатель систем управления для ракетно-космической техники, первый заместитель главного конструктора Научно-исследовательского института автоматики и приборостроения. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10-11 созывов (1979—1989) от Тувинской АССР. Народный депутат СССР, председатель Комитета Верховного Совета СССР по обороне и безопасности (1989—1991).

Автор более 250 научных работ, более 60 изобретений. Академик Российской инженерной академии (1990). Академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского (1991). Доктор технических наук (1968), профессор (1970).

Биография 
Родился 4 февраля 1925 года в селе Архангельское, ныне Щёкинского района Тульской области. Русский.

Во время Великой Отечественной войны жил в Москве, работал сначала учеником медника, затем медником на авиационном заводе, одновременно окончил 8 классов в одной из московских школ. После Победы поступил на подготовительные курсы при Московском авиационном институте имени Серго Орджоникидзе, после их окончания успешно поступил в этот институт и окончил его в 1952 году.

С 1951 года вся дальнейшая жизнь В. Л. Лапыгина была связана с НИИ-885 Научно-исследовательским институтом автоматики и приборостроения в Москве (предприятие в дальнейшем именовалось: с 1963 — Научно-исследовательский институт автоматики и приборостроения, с 1992 — Научно-производственное объединение автоматики и приборостроения, с 2001 — ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина»). Начал трудиться младшим техником, техником 1-й категории. С 1952 года — инженер комплекса по разработке автономных систем управления ракет, с 1955 года — начальник лаборатории, с 1960 года — начальник отдела, с 1961 года — первый заместитель начальника комплекса. За первое десятилетие своей работы в институте под руководством выдающегося конструктора систем управления ракетно-космической техникой Н. А. Пилюгина вырос в крупного конструктора и учёного. Участвовал в создании систем управления высокой точности для всех советских межконтинентальных баллистических ракет, создававшихся за годы его работы в НИИ (в том числе Р-5М, Р-11, Р-7, Р-12, РТ-15, Р-9 и многих других). Кроме того, принимал участие в работе и над первыми советскими ракетами-носителями космических аппаратов.

С 1963 года — заместитель директора НИИ автоматики и приборостроения по научной работе и первый заместитель главного конструктора этого НИИ (им был Н. А. Пилюгин). К этому времени НИИ кроме создания систем управления для боевых ракет, успешно развивало создание приборов для космических аппаратов, в том числе и межпланетных. В. Л. Лапыгин создал ряд уникальных гиросистем, в числе которых можно выделить систему астроориентации гиростабилизированных космических платформ, систему переориентации на пассивном участке полёта аппарата, автономное определение азимутальной ориентации аппарата относительно поверхности Земли. Эти и другие созданные под его руководством системы существенно расширили возможности советских космических аппаратов.

За выдающиеся заслуги в создании продукции специального назначения, указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») в 1971 году Лапыгину Владимиру Лаврентьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

С сентября 1978 года — директор филиала НИИ АП и заместитель главного конструктора НИИ АП Н. А. Пилюгина. После кончины Н. А. Пилюгина в 1982 году назначен Генеральным конструктором Научно-исследовательского института автоматики и приборостроения, с 1984 года — генеральный конструктор и генеральный директор НИИ АП. В 1960—1980-х годах, продолжая работу над боевыми ракетными комплексами, руководил работой коллектива над созданием систем управления ряда уникальных космических аппаратов, в том числе ракет-носителей «Протон» и «Зенит», межпланетных станций «Вега» для экспедиции к Венере и комете Галлея (1984), спутников «Фобос» (1988), орбитального космического корабля «Буран» (1988). был членом многих Государственных комиссий по летно-конструкторским испытаниям боевых межконтинентальных ракет.

В 1990-е годы, , в том числе знаменитых «Тополей», ракет-носителей «Протон-М», систем «Морской старт» и «Наземный старт». Благодаря его огромным усилиям был сохранён уникальный научный потенциал космической фирмы Пилюгина.

С 1998 года — почётный Генеральный директор и почётный Генеральный конструктор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина. Одновременно многие годы преподавал в Московском государственном университете радиотехники, электроники и автоматики, а в 1982 году там создал и возглавил базовую кафедру.

Жил в Москве. Скончался 15 марта 2002 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1971)
 Орден Ленина (1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (1957)
 Государственная премия СССР (1976)
 Ленинская премия (1960)
 медали СССР и России

Примечания

Литература 
 . — С.267.

Ссылки 
 
 Биография на сайте «Космический мемориал»

Конструкторы СССР
Конструкторы России
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Тувинской АССР
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Выпускники Московского авиационного института
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Делегаты XXVII съезда КПСС